Вале́рий Кли́мов — имя следующих персоналий:
*